Miejscowości w USA:
 Mineral – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tehama
 Mineral – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Mineral – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Louisa
 Mineral – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Lewis
Gminy w USA:
 Mineral (ang. Mineral Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sevier
 Mineral (ang. Mineral Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Mineral (ang. Mineral Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Mineral (ang. Mineral Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Mineral (ang. Mineral Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Mineral (ang. Mineral Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Mineral (ang. Mineral County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Mineral (ang. Mineral County) – w stanie Montana
 hrabstwo Mineral (ang. Mineral County) – w stanie Nevada
 hrabstwo Mineral (ang. Mineral County) – w stanie Wirginia Zachodnia